Вечный муж:

 Вечный муж — повесть Ф. М. Достоевского.
 Вечный муж — телевизионный художественный фильм по одноимённой повести Ф. М. Достоевского.